Thomas Alexandre Dumas (1762-1806), général français ;
 Alexandre Dumas (1802-1870), dit « Dumas père », fils du précédent, écrivain français ;
 Alexandre Dumas fils (1824-1895), dit « Dumas fils », fils du précédent, écrivain français ;

 Alexandre Dumas (1852-1941), député français de l'Allier de 1889 à 1893 ;
 Alexandre Dumas (1896-1989), homme politique français ;

 Alexandre Dumas (1950-), journaliste québécois ;
 Alexandre Henri Frédéric Dumas (1845-1911), général français.

Toponyme 

  ;
 Rue Alexandre-Dumas, une voie des 11 et 20 arrondissements parisiens ;
 Alexandre Dumas, une station de la ligne 2 du métro de Paris.